Грозин, Артур Алексеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Грозин, Михаил Карпович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Грозино